Jähnke ist der Familienname folgender Personen: 

 Burkhard Jähnke (* 1937), deutscher Richter
 Carmen Jähnke (* 1946), deutsche Politikerin (SPD) und thüringische Landtagsabgeordnete

Siehe auch:
 Jahnke
 Jänke